William Berkeley kan syfta på:

* William Berkeley, 1:e markis av Berkeley (1426–1492), engelsk adelsman
 William Berkeley (död 1552), engelsk parlamentsledamot
 William Berkeley (1605–1677), koloniguvernör i Virginia
 William Berkeley (1639–1666), engelsk amiral
 William Berkeley, 4:e baron Berkeley av Stratton (död 1741), engelsk politiker och domare